WLI steht für:

 Weißlichtinterferometrie
 Württembergische Leinenindustrie
 Bahnhof Lietzow (Rügen) (DS100-Code)

WLI als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Polen: Powiat Lipski in der Woiwodschaft Masowien

Abkürzung